Russenfriedhof steht für folgende Friedhöfe:

 Russenfriedhof (Göppingen)
 Russenfriedhof (Pottschach)
 Russenfriedhof in Hannover, siehe Ehrenfriedhof am Maschsee-Nordufer
 Russenfriedhof in Langeoog, siehe Langeoog #Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Russenfriedhof in Rurberg, siehe Sowjetische Kriegsgräberstätte Simmerath-Rurberg

Siehe auch:
 Russischer Friedhof